Niemcy:
 Ibach – dzielnica Oppenau
 Ibach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Waldshut
 Ibach – rzeka, dopływ Wupper

Szwajcaria:
 Ibach – miejscowość

Osoby:
 Hartmann Ibach – niemiecki teolog
 Johannes Ibach – niemiecki ksiądz

Inne:
 Ibach – producent fortepianów